FSV Zwickau is een Duitse voetbalclub uit Zwickau, Saksen. De club is tweevoudig landskampioen van Oost-Duitsland en won drie maal de Oost-Duitse beker.

Geschiedenis

Vroege geschiedenis
In 1912 werd Planitzer SC opgericht in de toen nog zelfstandige gemeente Planitz, dat sinds 1944 een deel is van Zwickau. Na de oorlog werd de club heropgericht als Planitzer SG en in 1949 nam automobielfabrikant de club over om het nieuwe ZSG Horch Zwickau op te richten.

Naamsveranderingen
Zoals zovele andere clubs in het nieuwe Oost-Duitse regime onderging de club vele naamsveranderingen. In 1949 werd begonnen als ZSG Horch Zwickau en het volgende jaar werd het BSG Horch Zwickau. In het seizoen 1950/51 werd het dan BSG Motor Zwickau. In 1968 fuseerde de club met Aktivist Karl Marx Zwickau, het vroegere Zwickauer SC, en werd Sachsenring Zwickau. De laatste naamsverandering kwam op 1 januari 1990 toen de huidige naam werd aangenomen.

 15.03.1946 - 15.03.1949 — SG Planitz Zwickau (Sportgruppe Planitz Zwickau)
 15.03.1949 - 01.01.1951 — ZSG Horch Zwickau (Zentralsportgemeinschaft Horch Zwickau)
 21.09.1952 - 02.02.1968 — BSG Motor Zwickau (Betriebssportgemeinschaft Motor Zwickau)
 20.10.1968 - 19.05.1981 — BSG Sachsenring Zwickau (Betriebssportgemeinschaft Sachsenring Zwickau)
 06.09.1995 - 25.06.1998 — FSV Zwickau (Fußball Sport Verein Zwickau)

DDR-Oberliga
SG Planitz werd de eerste kampioen van Oost-Duitsland maar niet in de DDR-Oberliga, die een jaar later van start ging. De club versloeg in de finale SG Freiimfelde Halle. Er waren plannen om de winnaar tegen de kampioen van West-Duitsland te laten spelen, maar door de Koude Oorlog borg men die plannen al snel op. In het seizoen 1949/50 werd Horch Zwickau kampioen van de Oberliga.

Daarna kon de club geen titel meer pakken en werd een middenmoter. Wel had de club enkele successen in de beker die de club 3 keer won. In 1975 haalde de club zelfs de halve finale van de Europacup II en won van Panathinaikos Athene, AC Fiorentina en Celtic Glasgow, in de halve finale was de later winnaar RSC Anderlecht te sterk voor Zwickau. In de jaren 80 degradeerde de club voor het eerst uit de Oberliga, slaagde er wel nog in om terug te keren maar de gloriedagen waren voorgoed voorbij.

Na de Duitse hereniging
Na de Duitse hereniging speelde de club in de Oberliga Nordost-Süd (III) en promoveerde in 1994 naar de 2. Bundesliga, waar FSV Zwickau vier seizoenen zou verblijven. Daarna degradeerde de club naar de 3de en 4de klasse. Door financiële problemen werd de club in 2005 naar de Landesliga (V) verwezen, maar kon het in het seizoen 2005/06 opnieuw promotie naar de Oberliga NOFV-Süd afdwingen. In 2012 werd FSV Zwickau kampioen en promoveerde naar de Regionalliga. In het seizoen 2015/2016  eindigde FSV Zwickau als kampioen van de Regionalliga Nordost en dwong daarmee kwalificatie af voor play-offs om promotie naar de 3. Liga. In de play-offs werd SV Elversberg over twee wedstrijden met 2:1 verslagen waarmee promotie naar de 3. Liga een feit was.

Erelijst
 Oost-Duits landskampioen
 1948, 1950
 FDGB-Pokal
 Winnaar: 1963, 1967, 1975
 Finalist: 1954

Eindklasseringen vanaf 1964 (grafiek)

Eindklasseringen
{| class="wikitable" style=" text-align:center; font-size:95%;" 
|-
! Seizoen
! Divisie !! Niveau
! width=5%|№ !! Duels !! Winst !! Gelijk !! Verlies !! Doelsaldo !! Punten !! Topscorer !! Pokal !! Bijzonderheid
|-
|colspan=13 bgcolor="cccccc"| BSG Motor Zwickau
|-
| 1949–50 || rowspan=18|DDR-Oberliga ||rowspan=18| I || bgcolor="#FFD700"| || 26 || 20 ||  1 ||  5 || 69–27 || 41 ||align=left| Heinz Satrapa (23) ||
|-
| 1950–51 || 3 || 34 || 17 ||  9 ||  8 || 72–35|| 43||align=left| Lothar Kunack / Holger Tremel (13) ||
|-
| 1951–52 || 5 || 36 || 17 ||  11 ||  8 || 71–50|| 45 ||align=left| Herbert Heinze / Holger Tremel (19) ||
|-
| 1952–53 || 3 || 32 || 16 ||  5 ||  11 || 54–43|| 38 ||align=left| Herbert Heinze (15) ||
|-
| 1953–54 || 11 || 28 || 10 ||  5 ||  13 || 39–56|| 25 ||align=left| Siegfried Meier (9) ||
|-
| 1954–55 || 5 || 26 || 13 ||  2 ||  11 || 51–49|| 28 ||align=left| Erhard Meinhold (14) ||
|-
| 1955 || 4 || 13 || 7 ||  3 ||  3 || 36–21|| 17 || align=left| Siegfried Kaiser (8)||
|-
| 1956 || 11 || 26 || 10 ||  2 ||  14 || 47–52|| 21 ||align=left| Erhard Meinhold (14) ||
|-
| 1957 || 10 || 26 || 9 ||  5 ||  12 || 35–43|| 23 ||align=left| Reinhard Franz (10) ||
|-
| 1958 || 8 || 26 || 8 ||  10 ||  8 || 38–41|| 26 ||align=left| Erhard Meinhold (12) ||
|-
| 1959 || 8 || 26 || 9 ||  6 ||  11 || 30–32|| 24 ||align=left| Reinhard Franz (7) ||halve finale
|-
| 1960 || 4 || 26 || 13 ||  5 ||  8 || 37–33|| 31 ||align=left| Horst Jura (8) ||8e finale
|-
| 1961–62 || 5 || 39 || 16 ||  9 ||  14 || 59–66|| 41 ||align=left| Hans Speth (11) ||3e ronde
|-
| 1962–63 || 6 || 26 || 10 ||  5 ||  11 || 38–41|| 25 ||align=left| Hans Speth (9) || winnaar ||align=left|< BSG Chemie Zeitz, 3-0
|-
| 1963–64 || 12 || 26 || 7 ||  8 ||  11 || 37–41|| 22 ||align=left| Horst Jura (8) ||halve finale||align=left|Europa Cup II 2e ronde
|-
| 1964–65 || 8 || 26 || 9 ||  6 ||  11 || 36–46|| 24 ||align=left| Hartmut Rentzsch (11) ||kwartfinale
|-
| 1965–66 || 10 || 26 || 9 ||  6 ||  11 || 28–35|| 24 ||align=left| Peter Henschel (8) ||halve finale
|-
| 1966–67 || 3 || 26 || 9 ||  9 ||  8 || 41–26|| 27 ||align=left| Hartmut Rentzsch (17) ||winnaar ||align=left|< Hansa Rostock, 3-0
|-'
|colspan=13 bgcolor="cccccc"| BSG Sachsenring Zwickau
|-
| 1967–68 || rowspan=16|DDR-Oberliga ||rowspan=16| I || 7 || 26 || 11 ||  3 ||  12 || 36–34|| 25 || ||kwartfinale||align=left|Europa Cup II 1e ronde
|-
| 1968–69 || 5 || 26 || 10 ||  7 ||  9 || 23–19|| 27 || ||8e finale
|-
| 1969–70 || 5 || 26 || 9 ||  10 ||  7 || 25–26|| 28 || ||2e ronde
|-
| 1970–71 || 6 || 26 || 11 ||  4 ||  11 || 40–42|| 26 ||align=left| Hartmut Rentzsch (15) ||2e ronde
|-
| 1971–72  || 7 || 26 || 7 ||  11 ||  8 || 26–25|| 25 ||align=left| Hartmut Rentzsch (10) ||halve finale
|-
| 1972–73  || 8 || 26 || 8 ||  8 ||  10 || 37–43|| 24 || || 2e ronde
|-
| 1973–74  || 8 || 26 || 10 ||  5 ||  11 || 37–41|| 25 ||align=left| Heinz Dietzsch (11) ||2e ronde
|-
| 1974–75  || 7 || 26 || 9 ||  7 ||  10 || 42–39|| 25 || ||winnaar]] ||align=left|< Dynamo Dresden, 2-2 (4-3 n.s.)
|-
| 1975–76  || 9 || 26 || 7 ||  8 ||  11 || 29–43|| 22|| || kwartfinale||align=left|Europa Cup II halve finale
|-
| 1976–77 || 8 || 26 || 7 ||  8 ||  11 || 32–34|| 22 || ||8e finale
|-
| 1977–78  || 10 || 26 || 8 ||  7 ||  11 || 22–45|| 23 || ||2e ronde
|-
| 1978–79  ||12 || 26 || 7 ||  4 ||  15 || 23–63|| 18 || ||2e ronde
|-
| 1979–80  || 8 || 26 || 9 ||  4 ||  13 || 27–42|| 22 || ||8e finale
|-
| 1980–81 || 11 || 26 || 7 ||  4 ||  15 || 32–51|| 18 || ||2e ronde
|-
| 1981–82 || 12 || 26 || 4 ||  6 ||  16 || 24–57|| 14 || ||2e ronde
|-
| 1982–83 || bgcolor="#FA8072"|14 || 26 || 2 ||  5 ||  19 || 21–64|| 9 || ||2e ronde
|-
| 1983–84 || DDR-Liga (Staffel D) ||rowspan=2| II || 1 || 22 || 15 || 4 || 3 || 63–21 || 34 ||align=left| Andreas Langer (13) ||8e finale ||align=left|4e in promotieserie
|-
| 1984–85 || DDR-Liga (Staffel B) || bgcolor="#00FF00"|1 || 34 || 24 || 6 || 4 || 73–27 || 54 ||align=left| Peter Keller (15) ||8e finale
|-
| 1985–86 || DDR-Oberliga || I || bgcolor="#FA8072"|14 || 26 || 2 ||  9 ||  15 || 27–56|| 13 || ||2e ronde
|-
| 1986–87 || rowspan=2|DDR-Liga (Staffel B) ||rowspan=2| II || 2 || 34 || 21 || 6 || 7 || 64–28 || 48 ||align=left| Peter Göldner (11) ||kwartfinale
|-
| 1987–88 || bgcolor="#00FF00"|1 || 34 || 20 || 10 || 4 || 66–34 || 50 ||align=left| Andreas Bilau (17) ||2e ronde
|-
| 1988–89 || DDR-Oberliga || I || bgcolor="#FA8072"|13 || 26 || 6 ||  4 ||  16 || 25–49 || 16 || ||2e ronde
|-
| 1989–90 || DDR-Liga (Staffel B) || II || 4 || 34 || 14 || 10 || 10 || 51–49 || 38 ||align=left| Olaf Schreiber (11) ||1e ronde
|-
|colspan=13 bgcolor="cccccc"| FSV Zwickau
|-
| 1990–91 || DDR-Liga (Staffel B) || II ||bgcolor="#FA8072"|1 || 30 || 20 || 6 || 4 || 77–27 || 46 ||align=left| Olaf Schreiber (18) ||2e ronde||align=left|3e in promotieserie
|-
| 1991-92 || rowspan=3|Oberliga Nordost (Staffel Süd) ||rowspan=3| III || 1 || 34 || 27 || 5 || 2 || 85-18 || 67 || || --||align=left|2e in promotieserie
|-
| 1992-93 || 5 || 32 || 18 || 7 || 7 || 66-31 || 43 || || --
|-
| 1993-94 || bgcolor="#00FF00"|1 || 30 || 24 || 6 || 0 || 67-16 || 54 || || --||align=left|1e in promotieserie met BSV Brandenburg en Energie Cottbus
|-
| 1994-95 || rowspan=4|2. Bundesliga ||rowspan=4| II || 16 || 34 || 6 || 17 || 11 || 32-50 || 29 || || --
|-
| 1995-96 || 5 || 34 || 15 || 4 || 15 || 39-48 || 49 || || 2e ronde
|-
| 1996-97 || 14 || 34 || 12 || 6 || 16 || 34-48 || 42 || || 8e finale
|-
| 1997-98 ||  bgcolor="#FA8072"|17 || 34 || 6 || 10 || 18 || 32-55 || 28 || || 1e ronde
|-
| 1998-99 || rowspan=2|Regionalliga Nordost ||rowspan=2| III || 4 || 34 || 19|| 7 || 8 || 54-35 || 64 ||align=left| Veselin Popović (16) || 1e ronde
|-
| [[Regionalliga 1999/00|1999-00 || bgcolor="#FA8072"|18 || 34 || 6 || 7 || 21 || 33-67 || 25 || || --
|-
| 2000-01 || rowspan=5|Oberliga Nordost (Staffel Süd) ||rowspan=5| IV || 4 || 34 || 17 || 8 || 9 || 55-36 || 59 || || --||align=left|finalist Sachsenpokal > FC Erzgebirge Aue, 1-3
|-
| 2001-02 || 6 || 34 || 13 || 8 || 11 || 55-46 || 47 || || --||align=left|finalist Sachsenpokal > FC Erzgebirge Aue, 1-1 (4-5 n.s.)
|-
| 2002-03 || 6 || 34 || 16 || 6 || 12 || 59-41 || 54 || || --
|-
| 2003-04 ||  8 || 30 || 9 || 9 || 12 || 29-39 || 36 || || --
|-
| 2004-05 ||  bgcolor="#FA8072"|14 || 34 || 10 || 8 || 16 ||43-59 || 38 || || --
|-
| 2005-06 || Sachsenliga || V || bgcolor="#00FF00"|1 || 28 || 20 || 2 || 6 || 65-33 || 62 || || --
|-
| 2006-07 || rowspan=6|Oberliga Nordost (Staffel Süd) ||rowspan=2| IV || 9 || 30 || 8 || 13 || 9 || 36-31 || 37 || || --
|-
| 2007-08 || bgcolor="#FA8072"|14 || 30 || 7 || 8 || 15 || 34-54 || 26 || || --||align=left|3 punten in mindering vanwege racistische uitingen fans
|-
| 2008-09 || rowspan=4| V  || 7 || 30 || 13 || 7 || 10 || 44-42 || 46 || || -- ||align=left|Liga-topscorer ex aequo: Axel Fuchsenthaler (17)
|-
| 2009-10 || 9 || 30 || 10 || 9 || 11 || 42-37 || 39 || || --
|-
| 2010-11 || 9 || 30 || 10 || 7 || 13 || 39-39 || 37 || || --
|-
| 2011-12 || bgcolor="#00FF00"|1 || 26 || 18 || 6 || 2 || 71-20 || 60 || || --
|-
| 2012-13 || rowspan=4|Regionalliga Nordost ||rowspan=4| IV || 3 || 30 || 13 || 14 || 3 || 44-14 || 53 ||align=left| André Luge (10) || --
|-
| 2013-14 || 6 || 30 || 12 || 7 || 11 || 38-38 || 43 ||align=left| Davy Frick (8)|| --
|-
| 2014-15 || 2 || 28 || 16 || 9 || 3 || 45-21 || 57 ||align=left| Oliver Genausch (9)|| --||align=left|finalist Sachsenpokal > Chemnitzer FC, 0-2
|-
| 2015-16 || bgcolor="#00FF00"|1 || 34 || 24 || 5 || 5 || 77-30 || 77 ||align=left| Jonas Nietfeld / Marc-Philipp Zimmermann (15) || --||align=left|Promotie play-off > SV Elversberg, 1-1/1-0  finalist Sachsenpokal > FC Erzgebirge Aue, 0-1
|-
| 2016–17 || rowspan="6"|3. Liga ||rowspan="6"| III || 5 || 38 || 16 || 8 || 14 || 47–54 || 56 ||align=left| Ronny König (15) ||1e ronde
|-
| 2017–18 || 15 || 38 || 10 || 11 || 17 || 38–55 || 41 ||align=left| Ronny König (11) || --
|-
| 2018–19 || 7 || 38 || 14 || 10 || 14 || 49-47 || 52 ||align=left| Ronny König (11) || --||align=left|finalist Sachsenpokal > Chemnitzer FC, 0-2
|-
| 2019–20 || 16 || 38 || 11 || 11 || 16 || 56-61 || 44||align=left| Elias Huth (14) || --
|-
| 2020–21 || 10 || 38 || 13 || 12 || 13 || 46-45 || 51||align=left| Ronny König / Morris Schröter (10) || --
|-
| 2021–22 || 10 || 38 || 11 || 14 || 11 || 46-44 || 47||align=left| Dominic Baumann (11) || 
|-
|}

 FSV Zwickau in Europa Uitslagen vanuit gezichtspunt FSV Zwickau'''

Zie ook 
 Deelnemers UEFA-toernooien Oost-Duitsland
 Ranglijst van alle clubs die in de diverse Europa Cups zijn uitgekomen

Internationals
De navolgende voetballers kwamen als speler van FSV Zwickau uit voor een vertegenwoordigend Europees A-elftal. Tot op heden is doelman Jürgen Croy degene met de meeste interlands achter zijn naam. Hij kwam als speler van FSV Zwickau in totaal 94 keer uit voor het Oost-Duitse nationale elftal.

Externe link
 Officiële website
 Fanseite, Treffpunkt der FSV-Fans
 Fanseite
 Het voormalige Westsachsenstadion

Zwickau
Sportvereniging in Saksen
Zwickau